Игувинские таблицы — семь хорошо сохранившихся бронзовых досок с надписями на умбрском языке, на четырёх и на части пятой — умбрским алфавитом (разновидность этрусского алфавита), остальное — латинским.

Найдены в 1444 году в развалинах храма Юпитера в Губбио (Игувий, , Италия). Содержат ритуальные предписания местной коллегии жрецов — «атиедских братьев». Датируются III—I веками до н. э. и являются наиболее значительным памятником на умбрском языке (около 5000 слов). Представляют собой позднюю копию более древних текстов, отражающих очень архаические формы социальной жизни.

Игувинские таблицы упоминаются в романе «Анна Каренина» под названием «евгюбические надписи» как предмет интересов Алексея Александровича Каренина.

Пример 
Табличка I:

 Dei Grabouie
 orer ose persei ocre fisie pir
 orto est
 toteme Iouine arsmor dersecor
 subator sent
 pusei neip heritu.

 Dei Grabouie
 persei tuer perscler uaseto est
 pesetomest peretomest
 frosetomest daetomest
 tuer perscler uirseto auirseto
 uas est. . .

Табличка VI:

 teio subocau suboco
 dei graboui
 ocriper fisiu totaper iiouina
 erer nomneper erar nomneper

 fos sei pacer sei
 ocre fisei tote iiouine
 erer nomne erar nomne
 arsie tio subocau suboco
 dei grabouie
 arsier frite tio subocau suboco
 dei grabouie

 di grabouie
 tio esu bue peracrei pihaclu
 ocreper fisiu totaper iiouina
 irer nomneper erar nomneper

 dei grabouie
 orer ose persei ocre fisie pir orto est
 toteme iouine arsmor dersecor subator sent
 pusei neip heritu

 dei crabouie
 persei tuer perscler uaseto est
 pesetomest peretomest
 frosetomest daetomest
 tuer perscler uirseto auirseto uas est

 di grabouie
 persei mersei esu bue peracrei
 pihaclu pihafei
 di grabouie
 pihatu ocre fisiu pihatu tota iouina
 di grabouie
 pihatu ocrer fisier totar iouinar nome

 nerf arsmo
 veiro pequo
 castruo frif
 pihatu
 futu fos pacer pase tua

 ocre fisi tote iiouine
 erer nomne erar nomne

 di grabouie
 saluo seritu ocre fisi
 salua seritu tota iiouina
 di grabouie
 saluo seritu ocrer fisier totar
 iiouinar nome
 nerf arsmo
 veiro pequo
 castruo fri
 salua seritu
 futu fos pacer pase tua
 ocre fisi tote iouine
 erer nomne erar nomne

 di grabouie
 tio esu bue peracri pihaclu
 ocreper fisiu totaper iouina
 erer nomneper erar nomneper
 di grabouie
 tio subocau

Примечания 

Религия в Древнем Риме
Древние письменности Ближнего Востока и Средиземноморья
Италийские языки
Изделия из бронзы
Таблички с надписями
Открытия 1440-х годов
Перуджа (провинция)
Губбио